Nürnberger Gastein Ladies 2009 – tenisowy turniej WTA z cyklu Gastein Ladies rozgrywany w dniach 18–26 lipca 2009 roku w Bad Gastein na kortach ziemnych o puli nagród 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Austrii